Le terme vauxhall, également orthographié wauxhall ou waux-hall, peut désigner :

Loisirs 
Le vauxhall, un lieu de divertissement regroupant salle de bal, de concert, de jeux et débit de boissons, en vogue aux s :

Angleterre 
 Vauxhall Gardens (vers 1730/40-1859, ex New Spring Gardens, dès 1661), à Londres

France 
 Vauxhall du Colisée (1771-1780), à Paris
 Vauxhall d'été (le premier: jardin Torré, 1764-1777) à Paris, voir Tivoli-Vauxhall de Paris
 Vauxhall d'hiver (jardin Ruggieri, 1769-1789) à Paris
 Tivoli-Vauxhall de Paris (1841-?) à Paris

Voir aussi :
 Wauxhall de Marseille, un café qui prit au début du  ce nom

Pays-Bas méridionaux (Belgique) 
 Vauxhall de Bruxelles (1781)
 Waux-hall de Spa (1770)
Voir aussi:
 Waux-hall de Nivelles, centre culturel et salle de spectacle en Brabant-Wallon appelée aussi Focsal
 Parc du Waux-Hall de Mons (), Belgique

Canada 
Vauxhall de Montréal, un parc de loisirs de 1781 à 1788 sur l'actuelle côte du Beaver Hall, inspiré par le Vauxhall de Londres

Toponymie 
 Vauxhall, un quartier de Londres auquel se rattachent :
 le pont de Vauxhall,
 Vauxhall, une station du métro de Londres et une gare de South West Trains,
 la circonscription électorale britannique de Vauxhall.
 Vauxhall est également un bourg de la province de l'Alberta, au Canada.
 Vauxhall est une banlieue de North Shore, située au niveau de la ville d’Auckland, dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Industrie 
 Vauxhall, une marque automobile.

Autres domaines 
 Vauxhall and I, un album de Morrissey.
 Vauxhall Motors FC, un club de football anglais évoluant en Conférence Nord

Notes et références